Salete (Santa Catarina) — município do estado de Santa Catarina, Brasil
Santa Salete — município do estado de São Paulo, Brasil

Desambiguações de topônimos